Carlo Rognoni – giornalista e politico italiano
 Carlo Rognoni – agronomo italiano
 Carlo Rognoni –  calciatore italiano di ruolo portiere